Robert William ("Robbie") Savage (Wrexham, 18 oktober 1974) is een Welsh voormalig voetballer die als middenvelder onder contract stond bij Manchester United FC, Crewe Alexandra FC, Leicester City FC, Birmingham City FC, Blackburn Rovers FC, Derby County FC en Brighton & Hove Albion FC.

Statistieken

Erelijst

Met  Manchester United FC

Met  Crewe Alexandra FC

Met  Leicester City FC

Zie ook
 Lijst van spelers van Birmingham City FC
 Lijst van spelers van Blackburn Rovers
 Lijst van spelers van Derby County FC
 Lijst van spelers van Brighton & Hove Albion FC
 Lijst van spelers van het Welshe voetbalelftal

Externe link
  Profiel en statistieken van Robbie Savage op soccerbase.com

Welsh voetballer